Buck Creek Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buck Creek Mountain (Le Flore County, Oklahoma)
 Buck Creek Mountain (Pushmataha County, Oklahoma)